Михаил Григорьевич Изместьев (1926—1994) — бригадир горнорабочих очистного забоя участка № 1 шахты имени Ярославского треста «Ленинуголь», Герой Социалистического Труда.

Биография 
В 1966 году бригадир горнорабочих очистного забоя шахты имени Е. М. Ярославского взял обязательства на комплексе ОМКТ добывать 120 тонн угля за смену, а ежемесячно — дополнительно не менее 1500 тонн угля.

Президиум Верховного Совета СССР Указом от 29.06.1966 года за выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана по развитию угольной промышленности и достижение высоких технико-экономических показателей в работе, присвоил звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Михаил Григорьевич был делегатом 23 съезда КПСС, был на приёме у министра угольной промышленности Б. Ф. Братченко.

В последние годы М. Г. Изместьев проживал за пределами Ленинска-Кузнецкого. 

Скончался в 1994 году.

Источники 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ

Ссылки 
 
 Шахтёрские бригадиры Кузбасса. Изместьев М. Г.

Шахтёры СССР
Делегаты XXIII съезда КПСС
Персоналии:Ленинск-Кузнецкий